L'Association pour la pédagogie explicite (APPEx) vise à promouvoir et à mettre en pratique la pédagogie explicite. Sur le plan légal, il s'agit d'une association fondée en  et initialement dénommée « La  voie... ». Elle regroupe plus de 300 membres, instituteurs ou professeurs des écoles, présents principalement en France - où est née cette association -, mais également au Cameroun, au Canada, en Tunisie, au Maroc.

Les membres de cette association défendent des principes pédagogiques qui ne relèvent ni du constructivisme et plus généralement des pédagogies puero-centrées, ni des pédagogies traditionnelles ; autrement dit, il s'inscrivent dans une « troisième voie » possible. Ainsi que l'écrivent d'ailleurs Clermont Gauthier et Maurice Tardif : Les critiques que la pédagogie nouvelle a adressées à la pédagogie traditionnelle ont fait ressortir les limites, les excès et les erreurs d’une telle approche. La pédagogie nouvelle n’est pas non plus à l’abri des critiques (…). On ne peut suivre aveuglément les commandements de la nature enfantine. La situation éducative est plus complexe, plus fluide et moins rigide que cela. Il faut donc chercher une autre voie et envisager la pédagogie autrement. Une troisième voie pédagogique se dessine de plus en plus, actuellement, qui veut dépasser les deux précédentes en concevant le rôle de l’enseignant comme étant celui d’un professionnel de l’intervention pédagogique.

Pour ses promoteurs, la pédagogie explicite - qui s'appuie sur des recherches scientifiques principalement publiées aux États-Unis et au Canada -, repose sur une philosophie « instructionniste » de l'enseignement.

Évolution de la pédagogie explicite dans le monde francophone 

Les premières formalisations de la pédagogie explicite sont posées aux États-Unis par S. Engelmann en 1960 à travers le Direct Instruction ; à partir de 1968 (et ce jusqu'en 1995), démarre dans ce pays le projet Follow Through : ce projet a constitué la plus grande étude longitudinale destinée à comparer neuf approches pédagogiques ; il implique  élèves de 180 écoles, de tous milieux. Il en ressortit que, de loin, le modèle le plus performant sur les trois points évalués (connaissances de base, savoir-faire, estime de soi) était le Direct Instruction, pratique pédagogique explicite et structurée. En 1976, B. Rosenshine (professeur et chercheur en psychologie cognitive) décrit la pédagogie explicite à partir d'observations en classe des enseignants obtenant de bons résultats avec leurs élèves. De ces observations, il est apparu un modèle pédagogique efficace auprès de tous les publics d'élèves, l'enseignement explicite.

Les pratiques de la pédagogie explicite continuent d'être étudiées et évaluées par l'équipe de C. Gauthier (Université Laval, Québec). Professeur en sciences de l'éducation, ce dernier a contribué à faire connaître l'enseignement explicite dans le monde francophone.

Venu faire une série de conférences en France et en Suisse durant l'année 2005, il démontre que certaines pratiques pédagogiques sont plus efficaces que d'autres. C'est dans ce contexte que Françoise et Bernard Appy, enseignants, trouvent dans la pédagogie explicite une alternative efficace, à la fois au constructivisme et à la pratique traditionnelle. Ils la mettent en place dans leurs classes et commencent à la faire connaître grâce à leur site appy.ecole et après avoir pris contact avec Clermont Gauthier. Ils rassemblent autour d’eux un certain nombre d’enseignants décidés à se former et à faire connaître cette forme pédagogique. En , avec Muriel Pujol, ils fondent une association loi 1901 : "La  voie...", renommée par la suite Association Pour la Pédagogie Explicite (APPEx).

Sur le plan officiel, au sein du ministère de l'Éducation nationale, les principes de la pédagogie explicite commencent à être connus et reconnus ; à ce titre, les enseignants regroupés au sein de l'APPEx évaluent assez positivement les inflexions apportées par les Programmes d'enseignement de l'école primaire parus en  . Ils relèvent notamment, dans le préambule de ces programmes, la proposition d'un « enseignement structuré et explicite ». Ainsi que le précisent ces programmes, ce type d'enseignement est censé constituer le « véritable moteur de la motivation des élèves [qui] réside dans l'estime de soi [donnés] par l'apprentissage maîtrisé et l'exercice réussi ».

In fine, les principes de la pédagogie explicite découlent d'observations empiriques et d'études scientifiques issues d'études longitudinales et de méta-analyses de grande ampleur.

Principes pédagogiques 

Les procédés utilisés dans le cadre d'une pédagogie explicite permettent en premier lieu de mettre le savoir au centre du dispositif de transmission des connaissances et des savoir-faire ; en d'autres termes, ces procédés ne conduisent pas à mettre l'enfant au centre du dispositif, comme c'est le cas dans les pédagogies constructivistes ; ni à mettre l'enseignant au centre, comme c'est généralement le cas dans les pédagogies traditionnelles.

En second lieu, la pédagogie explicite préconise la mise en œuvre de progressions précises et rigoureuses, qui partent toujours des notions les plus simples en allant vers les plus complexes.

En troisième lieu, cette pédagogie met en place une structure de leçons identiques, qui part d'un rappel des acquis, d'une courte phase de présentation de la notion et des objectifs attendus en fin de séance, suivie par un moment de pratique guidée, puis d'un temps de pratique autonome, enfin d'un bilan et d'un rappel des acquis ; enfin, des révisions régulières et des évaluations viennent clore ce processus et permettre un maintien en mémoire sur le long terme. Enfin, l'objectif des leçons est de permettre la compréhension des notions abordées : dans le cadre de la pédagogie explicite, la compréhension est considérée comme étant l'intégration de nouvelles connaissances et leur mise en réseau avec celles déjà en mémoire à long terme afin qu'elles soient disponibles à tout moment.

Liens externes 

 Recherches et vidéos de Steve Bissonnette sur la pédagogie explicite
 Site de l'Association pour la pédagogie explicite
 Les textes de Clermont Gauthier
 Site de référence de l'Enseignement Explicite Form@PEx

Bibliographie 

 Françoise Appy,  « Les programmes vus par une enseignante. Fait des progrès ! », Orthomagazine , mars-, pp. 28–32.
 Jean-Paul Brighelli, « Fin de récré. Pour une refondation de l'école  » Jean-Claude Gawsewitch, Paris, 2008, 319 p.
  « Entre les pédagos et les trados, des instits inventifs», Marianne , 14-.
 Christian Bonrepaux,  « La liberté pédagogique, réelle ou formelle ? », Le Monde de l'éducation , , pp. 33–34.
 Barak Rosenshine,  « Vers un enseignement efficace des matières structurées », in Marcel Crahay et Dominique Lafontaine, L’art et la science de l’enseignement, éditions Labor (coll. Éducation 2000), pp. 81–96, 1986.
 Barak Rosenshine, Robert Stevens,  « Teaching functions », in  M.C. Wittrock (dir.), Handbook of Research on Teaching,  éd., New York, Macmillan, p. 376-391., 1986 ;
 Clermont Gauthier, Steve Bissonnette, Mario Richard  « L'enseignement explicite », in Enseigner, sous la dir. de Vincent Duriez et Gaëtane Chapelle (PUF, coll. Apprendre), chap. 7 : pp. 107-116.
 Clermont Gauthier et Maurice Tardif (dir.), La pédagogie - Théories et pratiques de l'Antiquité à nos jours, Gaëtan Morin éditeur - Chenelière éducation,  éd., 2005.
 Steve Bissonnette, Mario Richard, Clermont Gauthier, Échec scolaire et réforme éducative - Quand les solutions proposées deviennent la source du problème, Les Presses de l'Université Laval,  trimestre 2005, 104 p.
 Steve Bissonnette, Mario Richard, Clermont Gauthier, Comment enseigne-t-on dans les écoles efficaces ? - Efficacité des écoles et des réformes, Les Presses de l'Université Laval,  trimestre 2006, 163 p.
 Steve Bissonnette, Mario Richard, Clermont Gauthier et Carl Bouchard,  « Quelles sont les stratégies d'enseignement efficaces favorisant les apprentissages fondamentaux auprès des élèves en difficulté de niveau élémentaire ? Résultats d'une méga-analyse », RRAA - Revue de recherche appliquée sur l'apprentissage, vol. 3, article 1, 2010.

Notes et références 

Association Pour la Pédagogie Explicite
Association ou organisme lié à l'éducation
Mouvement pédagogique